Benczédi Sándor (1912–1998) szobrász
 Benczédi Sándor (1945) színész 
 Benczédi Sándor (?) sepsiszentgyörgyi építész